Les Trois Roues du Dharma renvoient, dans la tradition bouddhiste indo-tibétaine, au fait que le bouddha Siddhartha Gautama aurait donné son enseignement en « trois tours de Roue». On utilise aussi l’expression « la Roue de la Loi à trois tours ».

Première mise en mouvement 

La première mise en mouvement de la Roue du Dharma eut lieu à Sārnāth. Il y enseigna les quatre nobles vérités. Il développa cet enseignement durant toute sa vie, enseignement qui était adressé à tous. L'ensemble de cet enseignement se retrouve à quelques différences mineures dans les Canon pali, chinois et tibétain.

Deuxième mise en mouvement 
La deuxième mise en mouvement de la Roue du Dharma eut lieu au Pic des Vautours près de Rajagrha (actuellement Rajgir). Il enseigna à ses disciples les plus intelligents les enseignements de la Prajnaparamita qui établissent la doctrine de la Vacuité. Ces enseignements, trop difficiles pour les gens de l’époque, devaient être révélés plus tard. Selon la tradition bouddhiste, ils auraient été conservés dans le monde des Nagas et transmis à Nāgārjuna au . Tous les  sūtras de la prajñāpāramitā, dont le Sūtra du Cœur et le Sūtra du Diamant ainsi que le Sūtra du Lotus et le Sutra de Vimalakirti, sont attachés à la deuxième roue. La notion de vacuité connaîtra un profond développement chez Nagarjuna, entre autres, dans Les stances-racine de la voie du milieu (Prajñānāma mūla madhyamaka kārikā).

Troisième mise en mouvement 
Le Bouddha enseigna la troisième roue du Dharma sous « l'aspect lumineux de l'esprit »  à  Vaishali (dans le Bihar), à Sravasti et sur le mont Malaya. Il y enseigna  l'Ālayavijñāna, les trois natures et le Tathagatagarbha c'est-à-dire la nature de bouddha. Il s'agit, entre autres, du Laṅkāvatāra Sūtra (Sūtra de l'Entrée à Lankâ), du Tathāgatagarbha Sūtra (Sūtra du Tathāgatagarbha), du Ratnakuta-sutra (Sūtra de l'Amas de joyaux), du  (Sūtra du Dévoilement du sens profond) ou du Avatamsaka Sūtra (Sūtra de l'Ornementation fleurie, ou de la guirlande de fleurs). Ces notions seront développées très profondément par Asanga, entre autres, dans les Cinq traités de Maitreya : l'Ornement des sūtras du Mahâyâna (Mahāyānasūtrālankāra), l'Ornementation de la claire compréhension (Abhisamayālankāra), la Claire distinction entre le milieu et les extrêmes (Madhyāntavibhanga), la Claire distinction entre les phénomènes et leur nature réelle (Dharmadharmatāvibhanga) et la Suprême continuité (Mahāyānottaratantra-śastra ou Uttaratantrasastra). Selon la tradition, Asanga fut amené par le bouddha Maitreya dans le séjour divin de . À son retour, Asanga coucha par écrit dans ces cinq traités l'enseignement que lui avait conféré le bouddha Maitreya.

 (zh : 智昇, fr : Zhishang) fait autre analyse de la « Roue de la Loi à trois tours » dans le Catalogue des enseignements de Shakyamuni de l’époque du Grand Tang de l’époque Kaiyuan (en : Catalogue of Śākyamuṇi’s Teachings of the époque Kaiyuan of the Great Tang Era ; zh : 大唐開元釋教錄; pinyin: Dà Táng Kāiyuán Shìjiào Lù) ou simplement le Kaiyuan Catalogue  (complété en 730 CE) :  : les enseignements exposés pour les bodhisattvas dans l’Avataṃsaka sūtra, le Sūtra de la Guirlande de fleurs ;  tour : les enseignements des trois véhicules des sūtras des périodes Agama, Vaipulya et de la Sagesse, destiné aux personnes de capacités inférieures, incapables de saisir l’enseignement du Sūtra de la Guirlande de fleurs ;  tour de roue : l’enseignement du Sūtra du Lotus qui réunit les trois véhicules dans le Véhicule Unique, catalogue considéré par Kyoko Tokuno comme une « synthèse parfaite des quatre cents ans de développement de la forme chinoise du Canon [bouddhique]. ».

Philippe Cornu précise :

Mises en mouvement et écoles philosophiques 
La deuxième roue du Dharma sert de base au Madhyamaka, école fondée par Nagarjuna, tandis que la troisième au Cittamātra qui a été fondé par les deux frères Asanga et Vasubandhu. 
En général, on peut dire que l'école Cittamātra et l'école  Madhyamaka Shentong considèrent que la troisième roue est de sens définitif et que la deuxième roue est de sens provisoire et doit être interprétée. Pour l'école Madhyamaka rangtong et, en particulier pour Tsongkhapa (1357-1419) le fondateur de l'école Gelugpa, c'est l'inverse. C'est  l'école Madhyamaka rangtong qui a très largement dominé au Tibet à partir de la deuxième diffusion des enseignements aux   et surtout avec l'arrivée au pouvoir des Gelugpa au XVII. Les maîtres Nyingmapa Dzogchen Longchenpa (1308-1364) et Mipham Rinpoché (1846–1912) sont probablement les seuls à considérer que les deux dernières roues sont de sens définitif et que c'est précisément la synthèse des deux qui donne la signification du Mahayana.

Les enseignements de la deuxième roue du Dharma partent d'une approche négative (au sens d'apophatique) par négation de tout ce que ne peut pas être la Vérité et la réalisation ultime (nature de bouddha, Nirvāna) alors que la troisième roue du Dharma leur attribue, au contraire, des qualités positives. Deux exemples suffisent. Nagarjuna écrit dans Les stances-racine de la voie du milieu :

Guy Bugault qui a traduit le texte précédent déclare clairement que « c'est un fait que Nagarjuna n'avance, dans Les stances-racine de la voie du milieu aucune prétention positive » .

Alors qu'Asanga écrit dans son Mahāyānottaratantra-śastra :

Bibliographie 

 Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme. Nouvelle édition augmentée, Éditions du Seuil, Paris, 2006. 952 p. .
 Le Message du futur Bouddha  (Mahāyānottaratantra-śastra) traduit et commenté par François Chenique, Dervy, Paris, 2001, .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Le Dharmacakra (article complet), la « Roue du Dharma » ou « Roue de la Loi ».

Liens externes  
  

Bouddhisme tibétain
Bouddhisme de Nichiren
Énumération bouddhique avec le chiffre 3